Convention démocratique et sociale peut désigner plusieurs partis politiques :  
 Convention démocratique et sociale, ou CDS-Rahama, parti politique nigérien fondé en 1991 par Mahamane Ousmane.
 Convention démocratique et sociale, parti politique sénégalais fondé en 1996 et qui a fusionné avec le Parti démocratique sénégalais.